Balm kan syfta på:

 Balm, Florida
 Balm bei Günsberg
 Balm bei Messen